Vondel bezeichnet:

 Joost van den Vondel (1587–1679), einen niederländischen Dichter und Dramatiker
 (2992) Vondel, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Vondelpark, der größte Park Amsterdams